Båktjávrrie, eller Båksjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Båktjávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727972-166250), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,9 ha)
Båktjávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729414-167706), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn